La 1. Lig 1977/78 fue la 20.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Notas

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1977
Fútbol en 1978
Deporte en Turquía en 1977
Deporte en Turquía en 1978